Berger János (1792–1848) katolikus pap
 Berger János (1841–1909) hittudós